Международный теннисный турнир в Хобарте 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2013 является 20-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Хобарте с 4 по 12 января 2013 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Сорана Кырстя (№ 27 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Елена Веснина с 7й попытки побеждает в финале турнира ассоциации.
 Мона Бартель оба своих финала турниров ассоциации проводит в Хобарте.

Парный разряд

Факты 
 Мононациональная пара выигрывает тасманийский турнир третий год подряд; испанки побеждают в Хобарте впервые с 2008 года.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Хобарте

 WTA Тур 2013

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Австралия
Теннис
Январь 2013 года
2013